Klass ist der Familienname folgender Personen:

 Alisha Klass (* 1972), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Craig Klass (* 1965), US-amerikanischer Wasserballspieler
 David Klass (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Dennis Klass (* 1940), US-amerikanischer Religionspsychologe und Hochschullehrer
 Gert von Klass (1892–1971), deutscher Wirtschaftsjournalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Günter Klass (1936–1967), deutscher Rennfahrer
 Johannes Klass (1879–1936), deutscher Architekt
 Justinus Klass (1912–1944), deutscher Althistoriker
 Marvin Klass (* 1988), deutscher Beachvolleyballspieler
 Myleene Klass (* 1978), englische Pianistin, Model und Moderatorin
 Nadine Klass (* 1975), deutsche Rechtswissenschaftlerin

 Ric Klass († 2013), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Rosanne Klass († 2015), US-amerikanische Juristin und Menschenrechtsaktivistin

Klass bezeichnet:

 (7277) Klass, einen Asteroiden des Hauptgürtels, benannt nach Philip J. Klass
 Klass (Film), einen estnischen Spielfilm aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 Klaß